Die Bahnstrecke Awash–Hara Gebeya wird abzweigend von der Bahnstrecke Addis Abeba–Dschibuti in Äthiopien errichtet. Sie soll 2018 eröffnet werden.

Geografische Lage 

Mit der Strecke entsteht erstmals in Äthiopien eine Binnenstrecke mit Nord-Süd-Verlauf, nachdem bisher die Eisenbahnverbindung zwischen dem östlich gelegenen Hafen von Dschibuti und der Hauptstadt Addis Abeba im Westen entstanden ist. Die neue Strecke wird bei Awash (988 m ü. M.) in nördlicher Richtung von der bestehenden Strecke abzweigen und zunächst bei Hara Gebeya (2122 m ü. M.) in der Nähe von Weldiya (Woldia) enden.

Technische Parameter 
Die Strecke wird 388 Kilometer lang. Zusätzlich entstehen 40 km Anschlussgleise. Die Strecke ist eingleisig, weist aber 18 km zweigleisige Abschnitte für Zugkreuzungen auf. Sechs Tunnel mussten gebaut werden, darunter mit 1530 m der längste Eisenbahntunnel Äthiopiens. Dessen Durchschlag erfolgte im September 2016. Die Strecke wird mit Wechselspannung von 25 kV, 50 Hz betrieben und mit ETCS Level 1 ausgerüstet.

Der Bahnstrom für den Betrieb wird entlang der Strecke mit Hochspannung von 230 kV geführt; damit werden drei Umspannwerke versorgt, und mit 130 kV mit fünf verbundenen Umspannstationen übertragen. Alle ca. 48 km befinden sich Einspeisepunkte in die Oberleitung.

Bau und Betrieb 
Die Strecke befindet sich seit 2012 im Bau, seit Oktober 2016 werden die Gleise verlegt. Die Bauausführung liegt bei der türkischen Yapı Merkezi. Die Strecke sollte im Oktober 2018 in Betrieb gehen. Die Kosten für den Bau werden auf knapp 1,5 Mrd. Euro geschätzt.

Während des Zweiten Äthiopischen Bürgerkriegs wurde die Stadt Kombolcha entlang der beinahe fertiggestellten Strecke im Oktober 2021 von der Volksbefreiungsfront von Tigray besetzt. Dabei wurden große Teile des Baumaschinenparks zerstört oder gestohlen und die Eisenbahninfrastruktur wie Brücken und Tunnel teilweise beschädigt. Nach der Rückeroberung durch die äthiopischen Streitkräfte wurde im Baugelände ein Flüchtlingslager eingerichtet. Trotz der Schäden hält die äthiopische Regierung an der Absicht fest, das Projekt fertigzustellen.

Auf der Strecke soll sowohl Personen-, mit einer Geschwindigkeit von maximal 120 km/h, als auch Güterverkehr mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h, angeboten werden.

Weblinks 

 Awash-Kombolcha-Hara Gebaya Railway Project (englisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Äthiopien
Eisenbahnprojekt